Munda (llengües), grup de llengües de l'Índia central i oriental
 Munda o mundari, llengua del grup munda parlada entre el poble Munda
 Munda membre del poble dels mundes assentats a la zona oriental de l'Índia
 Munda (Illes Salomó), municipi principal de l'illa de Nova Geòrgia, Illes Salomó
 Munda (Bètica), ciutat de l'antiga Hispània que correspon amb l'actual municipi de Montilla (Còrdova)
 Munda  o Mondego , riu portuguès
 Batalla de Munda''', diversos esdeveniments